Vojvodić ist ein jugoslawischer Familienname folgender Personen:
 Alexa Vojvodić, amerikanisch-kroatische Fußballspielerin
 Darko Vojvodić, bosnischer Fußballtrainer
 Dragan Vojvodić, jugoslawischer Byzantinist und Geschichtsprofessor
 Mihailo Vojvodić, jugoslawischer Geistlicher
 Momir Vojvodić, jugoslawischer Schriftsteller
 Alen Vojvodić, serbo-kroatischer Philosoph, Dichter und Anhänger der Yugosphäre
 Rade Vojvodić, serbischer Radiomoderator und Geschäftsmann